Заки ( — «Невинный»,  — «Проницательный») — два арабских мужских имени имеющих на русском одинаковое написание. Первый вариант имеет большее распространение и является однокоренным со словом закят. Женская форма имени — Закия (). Известные носители:

 Заки, Ахмед (1931—1996) — премьер-министр и министр иностранных дел Мальдив (1972—1975).
 Заки, Баду (род. 1983) — марокканский футболист.
 Заки, Мухаммад Ахмед (род. 1956) — министр обороны и военной промышленности Египта, главнокомандующий ВС Египта.
 Заки, Мухаммед Салех (1888—1974) — иракский художник. 
 Амр Заки — футболист.
Закия
 Закия — один из эпитетов Фатимы.
 Арсланова, Закия Шайдулловна — артистка.
 Мамка Заки — тучная представительница древней профессии.

Арабские имена